1520
1520